Sozionik steht für:
 ein Forschungsgebiet zwischen Soziologie und Informatik, siehe Sozionik (Informatik)
 eine Wissenschaft über den Informationsaustausch zwischen Menschen, siehe Sozionik und intertypische Beziehungen